Het seizoen 1913/14 was de vijfde editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1913 en eindigde in maart 1914. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Uccle Sport werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen RC Malines naar de ere-afdeling. Wegens de Eerste Wereldoorlog zou er tussen 1914 en 1919 geen competitievoetbal gespeeld, zodat de volgende editie pas in 1919-1920 doorging.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie voor de start van het seizoen:
 FC Liégeois (voorlaatste)
 Excelsior SC de Bruxelles (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 TSV Lyra
 SC Anderlechtois

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1913/14 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eredivisie op het eind van het seizoen:
 Uccle Sport (kampioen)
 RC Malines (vice-kampioen)

Degraderende teams
TSV Lyra en Excelsior FC Hasselt eindigden beiden met 17 punten. Aangezien criteria zoals doelsaldo en aantal gewonnen wedstrijden destijds niet in aanmerking werden genomen, besliste de voetbalbond om een testwedstrijd in te richten.  Hasselt verloor deze wedstrijd en eindigde bijgevolg als voorlaatste.

Deze teams degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 Excelsior FC Hasselt (voorlaatste)
 Excelsior SC de Bruxelles (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2